Denne artikel beskriver kvalifikationen til EHF Champions League 2019-20 for kvinder.

Kvalifikationsturnering 
DHK Baník Most var vært for turneringen.

Semifinaler

Tredjeplads kamp

Finalekamp

Referencer 

2019-20 - Kvalifikation (kvinder)